Kartal peut désigner :

Toponyme 

 Kartal, village situé en Hongrie ;
 Kartal : l'un des 39 districts d'Istanbul, en Turquie ;
 Kartal : une station de la ligne M4 du métro d'Istanbul.

Divers 
 le kartal, un instrument de musique indienne.

Homonymie de toponyme